Кабардино-Балкарская Республика — субъект Российской Федерации
 воен. кбр — кавалерийская бригада
 Конструкторское бюро радиостроения, с 1972 года переименовано в КБ приборостроения, с 1977 года — ГП НИИ приборостроения (НИИП) МРП.

Ссылки 
 КБР в sokr.ru